A 34-es szabály (Rule 34) egy aforizma, illetve egy internetes mém, mely kimondja, hogy ami fent van az interneten, abból van pornóváltozat is. Bár már az 1920-as évektől készültek olyan erotikus képregények, melyekben népszerű karaktereket parodizáltak (Popeye, Little Orphan Annie stb.), de maga a szabály egy 2003-as internetes képregényből ered, melynek hőse megbotránkozik azon, hogy már a Kázmér és Hubából is van pornóváltozat. A képregény ugyan mára a feledés homályába merült, de a kifejezés egyből népszerű lett az interneten. Azóta több változata is született, és igeként is használják.

A kultúrában 
 34-es szabály (regény) (2011, írta Charles Stross)
 34-es szabály (film) (2022, rendezte Julia Murat)

Jegyzetek 

Pornográfia
Internetes mémek